Kazungula kan syfta på:

 Kazungula, Botswana – ort i Botswana
 Kazungula, Zimbabwe – gränsstation vid gränsen mot Botswana
 Kazungula, Zambia – distikt i Zambia
 Kazungula (ort i Zambia) – huvudort i distriktet

Se även 
 Kazungulabron
 Kazungulafärjan